Алка Суперлига 2017/2018 () — 105-й сезон чемпионата Дании по футболу. Он начался 14 июля 2017 года и закончился в мае 2018 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Виборг» и «Эсбьерг». Их заменили «Хобро», победитель Первого дивизиона, и «Хельсингёр», финишировавший на третьем месте в Первом дивизионе и победивший в переходных играх.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Чемпионская группа

Группа вылета

Группа А

Группа B

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Дании на soccerway

Чемпионат Дании по футболу
Дания
Спорт в Дании в 2017 году
Спорт в Дании в 2018 году